Die Perschaja Liha 1992 war die erste Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im April 1992 und endete im Juni 1992.

Modus 
Diese Saison wurde im Frühjahr 1992 als Übergangssaison gespielt, weil vom Kalenderjahr-Rhythmus auf Herbst/Frühjahr umgestellt wurde. Daher traten die 16 Mannschaften nur einmal gegeneinander an. Die beiden punktgleichen Mannschaften ermittelten den Meister und Aufsteiger in die Wyschejschaja Liha 1992/93.

Bei Punktgleichheit von zwei Mannschaften an der Tabellenspitze war ein Entscheidungsspiel um die Zweitliga-Meisterschaft vorgesehen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-off 

|}
Dinamo-2 Minsk stieg in die Wyschejschaja Liha auf, und spielte dort unter dem Namen Belarus Minsk.

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Division rsssf.com

1992
Fußballsaison 1992